Honda Magna — японский мотоцикл, производившийся компанией Honda в:
 1982—1986 (1 поколение);
 1987—1988 (2 поколение);
 1993—2003 (3 поколение).

История 
Считается культовым мотоциклом. Достаточно отметить, что даже сейчас эти круизеры считаются одними из самых быстрых. Относится к разновидности «power cruiser», «muscle cruiser» или «high performance cruiser» — круизеры, двигатели которых обладают большой мощностью на высоких оборотах и, соответственно, способных достигать больших скоростей, за счёт некоторого снижения крутящего момента на низких оборотах. «Магна» обладает 4-цилиндровым двигателем, сходным с двигателем спорт-турера Honda VFR 750/800, тогда как на классических круизерах обычно установлены 2-цилиндровые двигатели V-twin. Многие владельцы и люди, которые хотя бы один раз прокатились на Магне, говорят что по комфорту и динамике она сравнима с Honda Valkyrie и Honda VTX.
Известный российский мото-путешественник из Владивостока «Синус»  (Игорь Соколов) для всех своих дальних путешествий предпочитает именно мотоцикл «Honda SuperMagna V-45» 1987 года выпуска, обладающий необходимым комфортом, мощностью и надёжностью. С 2000 года Игорь Соколов совершил несколько трансконтинетальных одиночных мото-пробегов . 2000 год - Владивосток — Гибралтар — Владивосток; в июне — декабре 2002 года - второе трансконтинентальное мотопутешествие через Североамериканский континент; в ноябре — декабре 2004 года - третий одиночный мотопробег через все штаты Австралии; в 2006 году — путешествие по Южной Корее; в 2007 г. — длительное одиночное путешествие по маршруту Владивосток — Китай — Россия — Монголия — Непал — Индия — Пакистан — Афганистан — Узбекистан — Туркменистан — Иран — Азербайджан — Дагестан — Чечня — Санкт-Петербург — Владивосток. За все это время его мотоцикл Honda Magna V45 проявил себя только с лучшей стороны и показал свою высокую надёжность.

В 1983 году на Orange County International Raceway «Магна» V65 (1100cc) получила титул самого быстрого мотоцикла в мире, преодолев четверть мили (0.402 км) всего за 10.838 секунд.
В 1985 году Honda Magna V65 вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый серийный дорожный мотоцикл, развив скорость 278 км/ч.

Magna
Мотоциклы по алфавиту